Quebrache kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Quebrache, Campeche, Carmen, 
 Quebrache, Veracruz, Chinampa de Gorostiza, 

Robotskapade Mexikoförgreningar